Мехробод () — топоним таджикского происхождения:

 Мехробод — посёлок городского типа в Джаббор-Расуловском районе, Таджикистан.
 Мехробод — село в Лахшском районе, Таджикистан. 
 Мехробод — село в Раштском районе Таджикистана
 Мехробод – сельская община в Нурабадском районе, Таджикистан.
 Мехробод – село в Нурабадском районе, Таджикистан.